

Становление и развитие международных связей г. Москвы

Древняя Русь и государство Российское 
Современное общество в условии глобализации обусловливается активизацией разного рода международных связей. С каждым годом все прочнее укрепляется тенция развития таких многосторонних отношений между субнациональными единицами, в частности городами. Данный тренд обуславливается заинтересованностью полисов в развитии своего экономического, культурно-гуманитарного и имиджевого потенциала. По всему миру сотни и тысячи городов укрепляют и развивают международные связи, одним из наиболее успешных мегаполисов, расширяющим взаимодействия с зарубежными партнерами, является Москва.

Эволюция и становление международных связей Москвы берут начало с середины IX века в рамках тесного сотрудничества с ее соседями. Серьезным толчком к внешнеэкономическому развитию стало формирование в Московском государстве разнообразных ремесел, например, гончарное, ткацкое и другие. Подобная тенденция утвердилась в XIV веке и продолжилась во время правления Ивана III, который активно сотрудничал с Европейскими державами. Со времен правления Ивана IV международные связи Москвы приобрели устойчивый и системный характер. Основными экономическими партнерами принято считать Польшу, Литву, Германию, Италию и Англию. Для последней с 1583 года было приказано построить морской порт, который сейчас носит имя Архангельск. XVI-XVII века ознаменовались активным заселением немцев на территории Москвы, в ходе чего было создана Немецкая слобода, где проживали и вели свою торговую деятельность иностранцы со всего мира.

Допетровская эпоха 

С окончанием Смутного времени и воцарением Михаила Федоровича для Москвы начался новый этап в эволюции международной деятельности. С Российской столицей сотрудничали такие страны как Швеция, Дания, Голландия и прочие. Приблизительно с XVII века в Москву начинают прибывать специалисты с разных уголков мира, отличительной особенностью которых является то, что их деятельность отличалась от традиционной торговли, а концентрировалась вокруг врачебного дела, архитектуры, живописи и наук.

Эффективность международной деятельности столицы всегда зависела от дипломатических успехов государства. Именно поэтому особую роль в развитии международной деятельности играл посольский приказ, создание которого датируется XVI веком. Под контроль посольского приказа входили иностранные ремесленники, купцы и пленные, проживающие в столице. Петр I модернизировал данное учреждение в коллегию иностранных дел, после чего круг полномочий данного института расширился.

Период дворцовых переворотов 
С 1712 года Москва теряет статус столицы и  внешнеэкономические связи города постепенно начали угасать. Несмотря на то, что в истории России были попытки перенести столицу обратно в Москву, например Петром II, они все же не увенчались успехом. Анна Иоанновна, взойдя на престол, вновь вернула Санкт-Петербургу положение столицы, и к сожалению, развитие Москвы не являлось для нее значимым вектором. Вопреки этому печальному факту, в период Дворцовых переворотов, частой практикой у зажиточных москвичей было приглашение иностранцев, которые вносили свой вклад в улучшение города. Наиболее приоритетным направлением стало культурное взаимодействие с иностранцами: из за рубежа приезжали актеры, художники, зодчие и другие мастера. Благодаря этому к концу XVIII века Москва превратилась в всемирно признанный финансовый, культурный и научный центр.

Золотой XIX век 
В XIX в. произошла институализация международной деятельности города Москвы: впервые в ее истории был создан специальный институт, призванный заниматься организацией и сопровождением международных связей. Им стал Иностранный отдел, сформированный в 1829 году при канцелярии московского генерал-губернатора. XIX век продолжил традиции активных торговых связей России. В Москву в больших объемах поступали товары из портов Балтийского, Черного и Азовского морей. Москва постепенно приобретала статус основного российского экспортёра промышленной продукции. В первой половине XIX века московский экспорт существенно уступал импорту. По качеству экспортируемых товаров показатели также были весьма посредственными.

Советский этап 
В довоенный период (до 1941 года) Москва как центр международной жизни ассоциировалась, главным образом, с деятельностью государственных внешнеполитических органов и подведомственных им структур, располагавшихся в столице СССР. В Москву часто приезжали иностранные гости: дипломаты, политики, деятели культуры по самым различным поводам, например, чтобы высказать солидарность с советским государством по тем или иным ситуациям. Город создавал им необходимые условия для проживания, встреч с москвичами и др. Иными словами, город превратился в своеобразный центр международных приемов и встреч общегосударственного масштаба. В годы Великой Отечественной войны международные связи города Москвы были предельно ограничены и находились под контролем военных властей и спецслужб. Москву посещали лидеры стран антигитлеровской коалиции, в частности, дважды – Уинстон Черчилль.

На рубеже XX-XXI вв. после распада СССР и образования суверенного Российского государства, международное взаимодействие Москвы с крупными городами мира не только не было прервано, но и получило новые импульсы для своего развития. С 2000-х гг. в практику вошло проведение международных конференций в формате «дипломатии городов».

Органы, осуществляющие международную деятельность г. Москвы 
Международную деятельность Москвы осуществляют как органы государственной власти, органы исполнительной власти города Москвы, так и некоммерческие организации.

Правительство Москвы

Мэр Москвы 
 заключает договоры и соглашения от имени Москвы;
 учреждает городские внешнеэкономические структуры и представительства за рубежом;
 участвует в переговорах с иностранными дипломатическими и иными представительствами, расположенными на территории города Москвы;
 осуществляет контакты с российскими дипломатическими и иными представительствами за рубежом;
 представляет Москву в международных и межрегиональных отношениях.

Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Москвы 
Департамент реализует политику в сфере международных и внешнеэкономических связей и развития Москвы как международного финансового центра, занимается привлечением иностранных средств и поддержкой инвесторов. Деятельность ДВМС тесно связана с конгрессно-выставочной деятельностью и поддержкой российских соотечественников, проживающих за рубежом.

ГАУ Московский Дом соотечественника 
Главная задача – реализация различных гуманитарных проектов и Программ Правительства Москвы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. А также:

 решение проблем поддержки российских соотечественников за рубежом;
 организация социо-культурных мероприятий за рубежом;
 поддержка СМИ;
 поддержка русского языка, культуры и образования.

Функции и полномочия учредителя ГКУ "Московский Дом соотечественника" осуществляет Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Дома Москвы за рубежом 
Главная цель – координация работы по формированию новых и преобразованию действующих представительских структур города Москвы за рубежом. По своей сути, Дома Москвы заменили собой такие представительские организации, как торговые дома, дома экономики, культурно-деловые центры и другие подобные образования, поскольку их эффективность была недостаточной. Задача Домов Москвы – выведение представительской практики Москвы на качественно новый уровень. В настоящее время такие дома функционируют в целом ряде крупных городов мира: Риге, Софии, Ереване и др.

АНО Московский центр международного сотрудничества 
Согласно Уставу организации, АНО МЦМС призван содействовать:

 социально-экономическому развитию Москвы;
 повышению ее инвестиционной привлекательности;
 эффективному использованию промышленного и научно- технического потенциала московского региона;
 расширению международных экономических и гуманитарных связей Москвы.

ДВМС осуществляет координацию, регулирование и научно-методическое обеспечение деятельности Центра.

Межведомственная комиссия Правительства Москвы по работе с соотечественниками за рубежом 
Комиссия является консультативным органом.

Задачи комиссии:

 экспертиза и утверждение московских городских программ поддержки и сотрудничества с организациями соотечественников,  проживающих за рубежом;
 публикация  информации  о  работе структурных подразделений Правительства Москвы,  государственных учреждений,  общественных и религиозных  организаций  столицы  по поддержке и сотрудничеству с организациями соотечественников, проживающих за рубежом;
 экспертно-аналитическая деятельность по разработке  программ  поддержки  и развития связей с организациями соотечественников и т.д.

Московская Городская Дума 
Осуществляет законодательное обеспечение международной деятельности Москвы. Занимается заключением соглашений о сотрудничестве с законодательными органами власти; утверждением договоров и соглашений города Москвы; осуществлением международных и межрегиональных связей с органами законодательной власти; участием в работе международных организаций, деятельность которых направлена на решение проблем городского управления.

Правовое обеспечение международной деятельности г. Москвы 
Впервые на законодательном уровне вопрос о международных связях регионов был зафиксирован в Федеративном договоре от 31 марта 1992 г. «О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти автономной области, автономных округов в составе Российской Федерации», где было закреплено, что субъекты Российской Федерации являются самостоятельными участниками международных и внешнеэкономических связей. Так, согласно статье (ст.) 3 пункт (п.) 2, края, области, города Москва и Санкт-Петербург являются самостоятельными участниками международных и внешнеэкономических связей, соглашений с другими краями, областями, а также республиками, автономной областью, автономными округами в составе Российской Федерации, если это не противоречит Конституции и законам Российской Федерации.

Координация международных и внешнеэкономических связей краёв, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга осуществляется федеральными органами государственной власти Российской Федерации совместно с органами власти краёв, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Исходным фактором для формирования региональной правовой базы в соответствующем направлении сотрудничества стало принятие Указа Президента РФ от 03.06.1996 № 803 «Об Основных положениях региональной политики в Российской Федерации». В разделе 3.3 соответствующего документа отмечено, что российская региональная политика в области международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации нацелена на обеспечение внешнеполитических и внешнеэкономических интересов Российской Федерации на международной арене.

Основным нормативным документом, регулирующим данную правовую область в Российской Федерации, является Конституция РФ. Определяющими с практической точки зрения являются ст. 71–73 Конституции РФ о разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и её субъектами. Примечателен тот факт, что если законодатель в ст. 71 п. «л» внешнеэкономические отношения относит к ведению Российской Федерации, то в ст. 72 раскрывает принцип координации внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации. Подобную позицию законодателя следует трактовать как делегированное Основным законом право субъектам РФ осуществлять подобные связи, однако при обязательном условии их координации с Федерацией.

Также одним из основных регулирующих международные и внешнеэкономические связи законов является Федеральный закон от 04.01.1999 № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». Его смысл заключается в установлении общего порядка координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, закреплении правовых гарантий обеспечения прав и законных интересов субъектов Российской Федерации. Так, в ст. 1 ФЗ № 4 сформулировано само право субъектов Российской Федерации на осуществление международных и внешнеэкономических связей: «субъекты Российской Федерации в пределах полномочий, предоставленных им Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и договорами между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий, обладают правом на осуществление международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, а также на участие в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных специально для этой цели. Субъекты Российской Федерации с согласия Правительства Российской Федерации могут осуществлять такие связи и с органами государственной власти иностранных государств»

Также стоит упомянуть курирущую функцию Министерства иностранных дел Российской Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти которые оказывают органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимую правовую и экспертно-консультативную помощь в развитии международных и внешнеэкономических связей, в организации и ведении переговоров, в выработке текстов соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в выполнении указанных соглашений, а также обеспечивают защиту прав и законных интересов субъектов Российской Федерации в иностранных государствах, используя в этих целях возможности Совета глав субъектов Российской Федерации при Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Международные связи г. Москвы на современном этапе 

Сегодня Москва является перспективным мегаполисом и общепризнанным мировым городом, осуществляя международные связи с более чем 150 субнациональными единицами в 97 государствах мира (более 100 контактов реализуется на основании пописанных долгосрочных соглашений).

Направления сотрудничества 
Приоритетными географическими направлениями сотрудничества для столицы являются города и регионы стран-членов СНГ и Балтии, на долю которых выпадает преобладающая часть международных контактов Москвы.

Активно поддерживаются и развиваются международные связи с государствами и городами дальнего зарубежья, среди которых европейские города Вена, Афины, Париж, Лондон, Белград, Рим, София; азиатские города Пекин, Ханое, Токио, Сеул, Бангкок; успешно осуществляется сотрудничество с городами и штатами США (Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон).

Особое внимание необходимо уделить плодотворному сотрудничеству Москвы с городами и федеральными землями ФРГ, где реализуются подписанные соглашения с Берлином, Дюссельдорфом, Франкфуртом-на-Майне, а также с Баварией, Северной Рейн-Вестфалией, Гессеном и Бранденбургом.

Сферы сотрудничества 
Международная деятельность Москвы преимущественно базируется на 2х приоритетных направлениях: экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве.

Экономическое сотрудничество 
Экономическое сотрудничество включает в себя инвестиционную деятельность и внешнеторговую активность, суммарный объем которых превышает показатели некоторых суверенных государства. Москва реализует торговые сотрудничества с компаниями из более 198 стран мира (основной объем приходится на торговые операции Москвы с китайскими и немецкими компаниями). Внешнеторговый оборот между зарегистрированными в Москве организациями и зарубежными партнерами по итогам 2021 года составил 334,6 млрд долл. США. За последние 10 лет инвестиции в экономику Москвы выросли более чем в два с половиной раза и сегодня оцениваются в почти 3 триллиона рублей за 2020 год. Сегодня Москва является единственным городом России, имеющим оценки ведущих рейтинговых агентств мира: “Fitch Ratings” - “BBB+”, “Standard & Poor’s” - “BBB+”, “Moody’s” - “Baa2”.

Процесс развития инвестиционного и внешнеэкономического сотрудничества носит поэтапный и устойчивый характер.

Культурно-гуманитарное сотрудничество 
В рамках культурно-гуманитарного сотрудничества реализуются многочисленные культурные, образовательные, спортивные программы, организуются фестивали, конференции, круглые столы и концерты, посвященные памятным датам и историческим личностям.

Регулярно проводятся Дни города Москвы в партнерских городах и регионах с целью улучшения имиджа российской столицы и продвижения русской культуры. Организацией мероприятий занимается Департамент внешнеэкономического и международного сотрудничества и АНО «Московский центр международного сотрудничества».

Москва вносит значительный вклад в реализацию государственной программы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. В столице ответственность за это направление внешней политики возложена на подведомственные структуры Правительства Москвы: Департамент внешнеэкономического и международного сотрудничества (ДВМС), Московский дом соотечественника (МДС) и подведомственные ему Дома Москвы за рубежом, одновременно являющиеся представительствами Москвы за в зарубежных городах. С 1997 года успешно реализуется программа «Стипендия Мэра Москвы», с 2000 года проводится ежегодный «Пушкинский конкурс». Данные проекты МДС направлены на материальную и моральную поддержку российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Влияние санкций 
Санкционная политика, активно проводимая западными государствами в отношение Российской Федерации, внесла определенные коррективы в реализуемую Москвой международную деятельность, просчитать последствия которых на данном этапе представляется невозможным.

Примечания

Литература 

 Международная деятельность города Москвы: история и современность – монография – М.: ООО «НИПКЦ Восход–А», 2017. – 220 с.
 Международные связи как фактор социально-экономического развития города Москвы: проблемы истории, теории, практики: учебное пособие. – М. : Моск. гор. ун-т управления Правительства Москвы, 2014. – 108 с.
 Международные связи регионов государств: теория и практика: учебник / О.В. Плотникова, О.Ю. Дубровина. -- Новосибирск: Новосибирский гос. технический ун-т, 2013. - 269 с.

Ссылки 

 Сайт ДВМС
 Сайт АНО МЦМС
 Сайт Московского Дома соотечественника
 Внешнеэкономическая деятельность / Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы / ДВМС

Международные отношения